USS Bache — название двух кораблей ВМС США.

 USC&GS A. D. Bache — корабль береговой и геодезической службы.
 USS Bache (DD-470) — эскадренный миноносец типа «Флетчер».